Selo (woord), een Slavisch woord dat 'dorp' betekent, en gebruikt wordt in Bulgarije, Kroatië, Macedonië, Oekraïne, Rusland, Servië en Slovenië

In Indonesië:
 Selo (Patean), een bestuurslaag
 Selo (Selo), een bestuurslaag
 Selo (Tawangharjo), een bestuurslaag

In Slovenië:
Selo (Ajdovščina), een plaats in de gemeente Ajdovščina
Selo (Krško), een plaats in de gemeente Krško
Selo (Moravske Toplice), een plaats in de gemeente Moravske Toplice
Selo (Sežana), een plaats in de gemeente Sežana
Selo (Žiri), een plaats in de gemeente Žiri